Стефані Реге була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Штеффі Граф виграла титул, перемігши у фіналі Зіну Гаррісон з рахунком 6–4, 7–5.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Штеффі Граф (переможниця)
  Зіна Гаррісон (фінал)
  С'юзен Слоун (1-ше коло)
  Патті Фендік (2-ге коло)
  Лорі Макніл (1-ше коло)
  Наталі Тозья (півфінал)
  Клаудія Коде-Кільш (чвертьфінал)
  Розалін Феербенк (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 1989 Great American Bank Classic Draw 

1989
Тур WTA 1989